Raydt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Raydt (1880–1929), tysk fotbollsmålvakt
 Hermann Raydt (1851–1914), tysk pedagog
 Theodor Christian Friedrich Raydt (1768–1833), tysk jurist
 Wilhelm Carl Raydt (1843–1908), tysk naturvetare

Se även 
 Raid
 Rait
 Raith
 Raitt
 Reit
 Rheydt